Малиновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии и России:


Белоруссия 
 Малиновский сельсовет — в Лоевском районе Гомельской области.

Упразднённые 
 Малиновский сельсовет — в Плисском районе Витебской области.
 Малиновский сельсовет — в Верхнедвинском районе Полоцкого округа.

Россия 
 Малиновский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Малиновский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Малиновский сельсовет — в Бурейском районе Амурской области.
 Малиновский сельсовет — в Шимановском районе Амурской области.
 Малиновский сельсовет — в Ачинском районе Красноярского края.
 Малиновский сельсовет — в Саянском районе Красноярского края.
 Малиновский сельсовет — в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Малиновский сельсовет — в Белебеевском районе Башкортостана.

Упразднённый 
 Малиновский сельсовет — в Лысковском районе Нижегородской области.